Il singolare del Congoleum Classic 1983 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Yannick Noah era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Eliot Teltscher.

José Higueras ha battuto in finale 6–4, 6–2 Eliot Teltscher.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Congoleum Classic 1983